Три дня Де-Панне 2016 — 100-я по счету и 40-я среди профессионалов многодневная шоссейная велогонка по дорогам коммуны Де-Панне в бельгийской провинции Западная Фландрия. Входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 2.HC. 

Гонка стартовала  29 марта и финишировала 31 марта в середине недели перед Туром Фландрии. Общая протяжённость дистанции велогонки составила  535 км. Предыдущий победитель Александер Кристофф из команды  не сумел отстоять титул, уступив Лиуве Вестре из . 

Интересным фактом является совмещённые в один день этапы 3a и 3b, то есть гонщикам пришлось сначала проехать 111,5 километров дистанции, а потом суметь проехать ITT на 14,6 километров, и победитель определился именно по результатам последнего этапа.

Участники 

В гонке приняли участие 22 команды (11 UCI WorldTeams и 11 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 200 райдеров.

Российские участники 
  : Вячеслав Кузнецов (сход), Сергей Лагутин (сход), Александр Порсев (47)
  : Павел Брутт (67), Николай Трусов (20)
  : Игорь Боев (107), Алексей Курбатов (сход), Виктор Манаков (100), Сергей Николаев (99), Иван Савицкий (71), Кирилл Свешников (сход), Андрей Соломенников (57), Мамыр Сташ (103)

Маршрут

Гонка

Этап 1 
29 Марта 2016 — из Де-Панне в Зоттегем, 198,2 км

Этап 2 
30 Марта 2016 — из Зоттегем, 211,1 км

Этап 3а 
31 Марта 2016 — Де-Панне, 111,5 км

Этап 3b 
31 Марта 2016 — Де-Панне, 14,2 км

Классификации 
Участники Три дня Де-Панне 2016 будут награждаться лидерскими майками в пяти различных классификациях:
  Белая майка — Генеральная классификация
  Зелёная майка — Очковая классификация
  Красная майка — Горная классификация
  Синяя майка — Спринтерская классификация
  — Командная классификация

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт велогонки